Vina ist ein Bezirk der Region Adamaua in Kamerun.
Auf einer Fläche von 17.196 km² lebten nach der Volkszählung 2001 247.427 Einwohner. Die Hauptstadt ist Ngaoundéré.

Gemeinden 
 Belel
 Mbe
 Nganha
 Ngaoundéré 
 Nyambaka
 Martap

Einzelnachweise 

Bezirk (Kamerun)
Adamaoua (Kamerun)